Кири́лл Андре́евич Соловьёв (род. 26 декабря 1978 года, Москва, РСФСР, СССР) — российский , , , специалист в области политической истории России XIX — начала XX веков. Доктор исторических наук (2012), профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Российского государственного гуманитарного университета,. Профессор РАН (2016). Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ по истории (с 28.04.2018). Автор свыше 450 научных работ. Один из авторов «Большой российской энциклопедии».

Биография 
Родился 26 декабря 1978 года в Москве.

В 2001 году окончил с отличием историко-филологический факультет РГГУ. В 2004 году — аспирантуру РГГУ.

В 2004 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Организация „Беседа“ в общественно-политическом процессе в 1899—1905 гг.». Специальность 07.00.02 — Отечественная история. Научный руководитель — В. В. Шелохаев.

С 2004 года работает в РГГУ: преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор. Учёное звание доцент (2013).

В 2012 году защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук. Тема — «Законодательная и исполнительная власть в России в 1906—1914 гг.: механизмы взаимодействия». Специальность 07.00.02 — Отечественная история. Научный консультант — В. В. Шелохаев.

С 2012 года работает (по совместительству) в ИРИ РАН, в центре «Истории России XIX — начала XX вв.»: ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник. (С 2012 года — по совместительству.)

С 2012 года — профессор кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ, с 2020 года — профессор Школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Почётное учёное звание профессор РАН (2016).

Эксперт РАН, эксперт РФФИ.

Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) РФ по истории (с 28.04.2018)

Член диссертационных советов РГГУ и ИРИ РАН. Член учёного совета Института российской истории РАН (с 11.02.2016).

Область научных интересов 
Политическая история России XIX — начала XX веков, история российского конституционализма, российского парламентаризма, российского либерализма.

Перечень основных трудов

Монографии 
 Соловьёв К. А. Кружок «Беседа»: В поисках новой политической реальности / Отв. ред. В. В. Шелохаев. — М.: РОССПЭН, 2009. — 287 с.
 Соловьёв К. А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906—1914). — М.: РОССПЭН, 2011. — 512 с.
 Соловьёв К. А. Хозяин земли русской? Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна. — М.: Новое литературное обозрение, 2017. — 296 с.
 Соловьёв К. А. Политическая система Российской империи в 1881—1905 гг.: проблема законотворчества. — М.: Политическая энциклопедия, 2018. — 351 с.
 Соловьёв К. А. Самодержавие и конституция. Политическая повседневность в 1906—1917 годах. — М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 352 с.
 Соловьёв К. А. Выборгское воззвание: Теория и практика пассивного сопротивления. — М.: Кучково поле Музеон, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-907174-49-8
 Соловьёв К. А. Союз освобождения. Либеральная оппозиция в России начала XX века. — М.: Новое литературное обозрение, 2021. — 328 с. ISBN 978-5-4448-1703-2.

Учебники 
 Соловьёв К. А., Шевырев А. П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю. А. Петрова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. — 312 с.
 История России: учебник и практикум академического бакалавриата / Под ред. К. А. Соловьева. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 252 с. (в соавт. с П. А. Алиповым, Е. А. Архиповой, Е. В. Барышевой, С. П. Донцевым, Н. В. Иллерицкой, Д. И. Олейниковым).
 Соловьёв К. А. Религиоведение : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 47.03.03. «Религиоведение», 50.03.03 «История искусств» / К. А. Соловьев. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 369, [1] с.; 22 см. — (Высшее образование — Бакалавриат).; ISBN 978-5-16-010813-1

Награды 
 Премия Российского исторического общества, посвящённая 20-летию Федерального Собрания Российской Федерации и Конституции Российской Федерации (диплом I степени) (2013)
 Молодежная премия памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) в номинации «История России» (2013)

Примечания

Литература 
 Соловьёв Кирилл Андреевич // Чернобаев А. А. Историки России конца ХІХ — начала XXI века: биобиблиографический словарь. В 3 т. М.: Собрание, 2016. Т. 2.

Ссылки 
 Профиль в РИНЦ
 Профиль в системе «ИСТИНА»
 Профиль в Google Scholar
 Страница на сайте ИРИ РАН
 Страница на сайте РГГУ
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Страница автора на сайте электронного научно-образовательного журнала «История»
 Страница на портале «Родная история»
 Страница в электронной энциклопедии «Всемирная история»
 Авторы интернет-журнала «ПостНаука»
 Авторы интернет-портала «Гефтер»
 Выступления на радиостанции «Эхо Москвы»

Выпускники РГГУ
Учёные по алфавиту
Историки по алфавиту
Историки XXI века
Историки России
Архивисты России
Археографы России
Доктора исторических наук
Профессора РАН
Лауреаты Макарьевской премии
Сотрудники Института российской истории РАН
Сотрудники РГАСПИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Преподаватели ВШЭ
Авторы энциклопедий и словарей
Авторы учебников истории